Een verkeersweg:
N594 (België)
N594 (Frankrijk)
N594 (Nederland), zie Provinciale weg 594